Shlesinger ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Shlesinger (* 1960), US-amerikanischer, römisch-katholischer Geistlicher, Weihbischof in Atlanta
 Iliza Shlesinger (* 1983), US-amerikanische Stand-up-Komikerin, Autorin und Moderatorin
 Michael F. Shlesinger (* 1948), US-amerikanischer Physiker
 Miriam Shlesinger (1947–2012), amerikanisch-israelische Sprachwissenschaftlerin und Dolmetscherin